Фонд Толсто́го () — благотворительный фонд в г. ), штат Нью-Йорк, США. Основан в 1939 году младшей дочерью писателя Льва Толстого Александрой Толстой с целью помощи русским эмигрантам и для сохранения и развития «лучших традиций русского искусства, истории и мысли и, в целом, лучших гуманитарных идей русской культуры». Оказывал помощь беженцам, перемещённым лицам, сиротам, финансировал образовательные программы. На территории фонда действует православный Храм Преподобного Сергия Радонежского.

История 
В 1939 году Александра Толстая организовала Фонд имени Льва Толстого. Были приложены огромные усилия. Графиня Толстая связалась с Международным Красным Крестом, с Госдепартаментом США, с Всемирной организацией церквей. Фонд был зарегистрирован в штате Нью-Йорк 15 апреля 1939 года. Среди учредителей и спонсоров были: Игорь Сикорский, Сергей Рахманинов, Татьяна Шауфус-Раппопорт (фронтовая подруга Александры), бывший посол России Борис Бахметьев и один из лучших русских лётчиков — Борис Сергиевский. Экс-президент США Герберт Гувер был избран первым почётным председателем Фонда и прослужил на этой должности до своей смерти в 1964 году.

В 1941 году частный спонсор дал возможность фонду приобрести ферму, 70 акров земли, в 30 милях на север от Нью-Йорка в г. Вэлли Коттедж. Толстовская ферма стала центром переселения для более чем 30 000 беженцев, на ней был организован дом престарелых для эмигрантов. На скромные средства дочь Толстого вместе со своими помощниками осваивала ферму.

В послевоенные годы фонд поддерживал «перемещённых лиц» в Германии, помогал им эмигрировать в Америку, финансировал ряд русскоязычных эмигрантских организаций (ЦОПЭ и др.).

Как рассказал Георгий Александрович, представитель белой эмиграции, родившийся в Югославии:

В 1949 году приехала к нам Александра Львовна Толстая, которая помогала русским беженцам выезжать в Америку. Мы разговорились, и она меня спросила, хочу ли я с родителями перебраться в Америку, на что я ответил: «Конечно!». Через несколько недель мы получили визы на выезд, а в январе 1950 года уже плыли на пароходе в Америку. 1 февраля высадились в Нью-Йорке, и нас встречали представители от Толстовского фонда. На следующий день был юбилей Толстовского фонда, и Александра Львовна взяла меня с собой в Карнеги-холл на концерт, посвященный этому событию.

На третий день с двумя долларами в кармане я поехал с фермы в Нью-Йорк искать работу. В тот же день нашел работу, проработал день, получил 5 долларов, нашел комнату у русского князя и приготовил себе ужин. Через пару дней нашел работу в электронном магазине.

Название этой нелегальной для советского уха организации стало открытым сравнительно недавно. Толстовский Фонд, существующий и по сей день, под руководством А. Л. Толстой, стал «Мостом надежды» для более, чем 500 000 человек (по сведениям историка Фонда Татьяны Ульянкиной), которых спасли от ужасов войны и политических преследований. Как Александра Толстая предполагала, ферма в Вэлли Коттедже стала убежищем, гаванью, центром переселения. Здесь, в случае необходимости, пожилые люди могли провести остаток своей жизни при надлежащем уходе.

Интересный факт 
Фонд с аналогичным названием существовал в Нью-Йорке с 1892 года и был создан переводчицей Изабел Хэпгуд с целью сбора средств для голодающих крестьян России; все собранные средства пересылались Л. Н. Толстому.

Президенты 
 Александра Львовна Толстая (1939—1976)
 Татьяна Алексеевна Шауфусс (1976—1986)
 Теймураз Константинович Багратион (1986—1992)
 Борис Андреевич Ванадзин (1992—1996)

В 1996 году пост президента фонда был упразднён.

Председатели 
 Платон Малоземов
 Константин Сидамон-Эристов (Эристави)
 Eugenia Jahnke
 Борис Андреевич Ванадзин (1992—2009)

Известные подопечные фонда 
 Николай Орлов — танцовщик
 Её Высочество Княжна Вера Константиновна
 Ольга Александровна Спесивцева
 Наталия Петровна Врангель-Базилевская
 Роман Николаевич Верховский
 Вячеслав Григорьевич Науменко
 Владимир Иванович Юрасов
 Dr Alexander Elder
 Вилли Токарев
 писатель Елена Александровна Извольская

Примечания

Литература 
 Толстая А. О деятельности Толстовского Фонда // Новое русское слово.— Нью-Йорк, 1946.— 14 июля (№ 12495).— С. 5.
Гребенщиков Г. На фарме Толстовского Фонда // Новое русское слово.— Нью-Йорк, 1947.— 13 ноября (№ 12985).— С. 2—3.
Викторов Я. Белобандитские организации под покровительством американской охранки // Правда.— 1948.— 13 августа (№ 226).— С. 4.
Письмо в редакцию / Софья Толстая, Илья Ильич Толстой, Владимир Ильич Толстой, Никита Ильич Толстой, Олег Владимирович Толстой и Илья Владимирович Толстой // Литературная газета.— 1948.— 15 сентября (№ 74).— С. 4.
Внуки Л. Н. Толстого «протестуют»; Заявление А. Л. Толстой // Новое русское слово.— Нью-Йорк, 1948.— 17 сентября (№ 13293).— С. 1.
Толстая А. К концерту Толстовского Фонда // Новое русское слово.— Нью-Йорк, 1950.— 22 января (№ 13785).— С. 3.
Толстая А. К вечеру Толстовского Фонда // Новое русское слово.— Нью-Йорк, 1950.— 29 января (№ 13792).— С. 4.
Толстая А. Библиотека для Толстовской фармы // Новое русское слово.— Нью-Йорк, 1951.— 22 февраля (№ 14182).— С. 4.
Толстая А. Фонд помощи престарелым: Призыв Толстовского Фонда // Новое русское слово.— Нью-Йорк, 1952.— 9 марта (№ 14562).— С. 6.
Толстая А. Кому помогает Толстовский Фонд // Новое русское слово.— Нью-Йорк, 1952.— 30 декабря (№ 14857).— С. 4.
Корреспондент. Торжество на Толстовской Ферме [Освящение храма в честь Преп. Сергия Радонежского] // Новое русское слово.— Нью-Йорк, 1957.— 10 ноября (№ 16206).— С. 5.
Толстая А. День в Толстовском Фонде // Новое русское слово.— Нью-Йорк, 1958.— 8 сентября (№ 16608).— С. 2.
Дачница. Сказка-быль наших дней // Новое русское слово.— Нью-Йорк, 1961.— 30 августа (№ 17705).— С. 3.
Толстая А. О детском лагере на ферме Толстовского Фонда // Новое русское слово.— Нью-Йорк, 1962.— 4 марта (№ 17891).— С. 4.
Шауфус Т. Русские беженцы: Русские в Бразилии: Доклад Т. А. Шауфус — директора Толстовского Фонда // Новое русское слово.— Нью-Йорк, 1962.— 17 октября (№ 18118).— С. 3.
250 «некрасовцев» получили право эмигрировать из Турции в США // Новое русское слово.— Нью-Йорк, 1963.— 21 мая (№ 18306).— С. 2.
Из Турции в Нью-Йорк прибыли 224 некрасовца-старовера // Новое русское слово.— Нью-Йорк, 1963.— 6 июня (№ 18350).— С. 1.
Толстая А. Староверы // Новое русское слово.— Нью-Йорк, 1963.— 17 октября (№ 18483).— С. 2.
Толстая А. Закладка Русского старческого дома в Сантьяго // Новое русское слово.— Нью-Йорк, 1964.— 11 июня (№ 18721).— С. 3.
Жигулев Н. Неотложное дело // Новое русское слово.— Нью-Йорк, 1964.— 15 июля (№ 18755).— С. 4 (Письма в редакцию).
Толстая А. Толстовский Фонд в Чили // Новое русское слово.— Нью-Йорк, 1965.— 3 февраля (№ 18958).— С. 3.
Толстая А. 25-летие фермы Толстовского Фонда // Новое русское слово.— Нью-Йорк, 1966.— 21 мая (№ 19430).— С. 4.
Толстая А. На ферме Толстовского Фонда: Дом для престарелых хронических больных // Новое русское слово.— Нью-Йорк, 1968.— 13 августа (№ 20245).— С. 3.
Борман А. Торжество на Толстовской ферме [Закладка здания для престарелых и хронических больных] // Новое русское слово.— Нью-Йорк, 1968.— 16 октября (№ 20309).— С. 3.
Толстая А. К тридцатилетию Толстовского Фонда // Новое русское слово.— Нью-Йорк, 1969.— 12 апреля (№ 20487).— С. 2.
Толстая А. Русская библиотека Толстовского Фонда в Мюнхене // Новое русское слово.— Нью-Йорк, 1970.— 30 апреля (№ 21870).— С. 3.
Седых А. Торжество на Толстовской Ферме [Освящение Дома для престарелых и хронических больных] // Новое русское слово.— Нью-Йорк, 1970.— 22 июля (№ 21953).— С. 3.
Вечер памяти Л. Н. Толстого на Ферме Толстовского Фонда [20 ноября] // Новое русское слово.— Нью-Йорк, 1970.— 6 декабря (№ 22090).— С. 7.
Бершадская Л. Моя встреча с Толстовским Фондом // Новое русское слово.— Нью-Йорк, 1973.— 30 декабря (№ 23194).— С. 6 (Письма в редакцию).
Полчанинов Р. Русский посёлок — Толстовский центр // Новое русское слово.— Нью-Йорк, 1974.— 30 июня (№ 22356).— С. 6 (Уголок коллекционера).
Кленов А. Два дня на Толстовской ферме // Новое русское слово.— Нью-Йорк, 1974.— 11 августа (№ 22392).— С. 2.
Толстая А. Наш Толстовский Фонд // Новое русское слово.— Нью-Йорк, 1977.— 1 мая (№ 23245).— С. 2: портр.; 8 мая (№ 23251).— С. 7; 15 мая (№ 23257).— С. 2; 22 мая (№ 23263).— С. 2; 29 мая (№ 23269).— С. 7; 5 июня (№ 23275).— С. 7; 12 июня (№ 23281).— С. 8; 19 июня (№ 23287).— С. 7; 26 июня (№ 23293).— С. 7; 3 июля (№ 23299).— С. 7; 10 июля (№ 23305).— С. 8.
Скрябина Н. Праздник на Толстовской ферме // Новое русское слово.— Нью-Йорк, 1978.— 8 июля (№ 24616).— С. 3.
А. С. [Седых А.] Толстовская выставка в Толстовском центре // Новое русское слово.— Нью-Йорк, 1978.— 14 сентября (№ 24674).— С. 2.
Голунский В., прот. Руанский дом Толстовского фонда // Новое русское слово.— Нью-Йорк, 1980.— 16 января (№ 25093).— С. 3.
А. С. [Седых А.] Летняя школа и библиотека на Толстовской ферме // Новое русское слово.— Нью-Йорк, 1981.— 22 июля (№ 25567).— С. 4.
Т. Ф. Т. А. Шауфус // Наша страна.— Буэнос-Айрес, 1986.— 18 октября (№ 1890).— С. 4.
Полчанинов Р. Толстовскому Фонду — пятьдесят лет // Новое русское слово.— Нью-Йорк, 1989.— 28 июля (№ 28095).— С. 16.
Кулен Е. Толстовский Фонд в Германии: Толстовский Фонд в послевоенном Мюнхене и его роль в оказании гуманитарной помощи русским ДиПи. 1947—1956 // Новый журнал.— Нью-Йорк, 2019.— Кн. 294.— С. 218—264: ил.

Ссылки 
 Александра Львовна Толстая
 Официальный сайт
 В.Джалагония. Графиня, умевшая подковывать лошадей
 Т.Ульянкина. РОЛЬ ТОЛСТОВСКОГО ФОНДА (США) В СПАСЕНИИ РУССКИХ УЧЕНЫХ — ЭМИГРАНТОВ ОТ РЕПАТРИАЦИИ В ПОСЛЕВОЕННОЙ ЕВРОПЕ (1944—1952 ГГ.)
 Н.Корсакова. Толстовский Фонд и его роль в эмиграции кубанских казаков
 Интервью А.Толстой корреспонденту радио «Свобода» Л. Оболенской. 1964 год
 Православная Школа им. Святого Сергия Радонежского при Толстовском Фонде в городе Valley Cottage
 http://www.stsergiuslc.com/page/administration.en
 Толстовский Фонд в Германии/ Роль Толстовскjго Фонда в оказании гуманитарной помощи русским «перемещенным лицам» в послевоенном Мюнхене, 1947—1956 гг.

Благотворительные организации США
Организации русской эмиграции
Негосударственные организации США
Организации, основанные в 1939 году
Появились в 1939 году в США